Kusmitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Lotte Kusmitsch (1873–nach 1902), österreichische Opernsängerin
 Michail Sergejewitsch Kusmitsch (* 1982), russischer Rennrodler
 Pawel Sergejewitsch Kusmitsch (* 1988), russischer Rennrodler

Belletristik
 Nachgelassene Aufzeichnungen des Mönches Fjodor Kusmitsch, Tolstoi (1905)